Полиция безопасности — полицейское подразделение, выполняющее охранные задачи; близкое по смыслу понятие — вневедомственная охрана.
 Полиция безопасности (Третий рейх)
 Полиция безопасности (Финляндия)
 Полиция безопасности (Эстония)
 Полиция безопасности Литвы
 Полиция безопасности Латвии